From Autumn to Ashes é uma banda estadunidense de post-hardcore de Long Island, Nova Iorque. 

Bandas de Nova Iorque
Bandas de rock
Bandas formadas em 2000
Bandas extintas em 2008

Album 2007 - Holding the wolf by the ears
1 - Deth kult social club
2 - On the Offensive
3 - Reconts and recollections
4 - Daylight Saving
5 - Dellusions of grandeur
6 - Sensory deprivation adventure
7 - Everything i need
8 - Undepass tutorial
9 - Love it ar left it
10 - Travel
11 - A goat in Sheep's rosary
12 - Pioneers